Najm ist der Familienname folgender Personen:

 Abol Qassem Najm (1892–1981), persischer Botschafter, siehe Abol Qassem Nadschm
 Faheem Najm (* 1985), US-amerikanischer Musiker, siehe T-Pain
 Marie-Claude Najm (* 1971), libanesische Politikerin